Татья́на Ефиме́нко:
 Ефименко, Татьяна Александровна (род. 1981) — киргизская легкоатлетка.
 Ефименко, Татьяна Петровна (1890—1918) — русская поэтесса.